L'édition masculine 1999 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 10 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Gustavo Kuerten remporte l'épreuve de simple, Ellis Ferreira et Rick Leach celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le tenant du titre, Marcelo Ríos, est éliminé d'entrée par David Prinosil issu des qualifications.

Ievgueni Kafelnikov conserve sa place de numéro 1 mondial à l'issue du tournoi, au bénéfice d'un meilleur parcours que Pete Sampras.

Lauréats 
Gustavo Kuerten remporte son  en simple en battant Patrick Rafter. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. C'est la  qu'il s'impose à Rome, soulevant ainsi son  de la saison (après Monte-Carlo).

En double, Ellis Ferreira et Rick Leach remportent leur  ensemble en battant en finale la paire sud-africaine David Adams/John-Laffnie de Jager. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1999 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 1999) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1999
Sport en Italie en 1999
Rome
Tennis en mai 1999